Die Saison 2004/05 der Oberliga Nordost war die 14. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die elfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. In dieser Saison erfolgte die Reduzierung der beiden Staffeln der Oberliga Nordost (Nord und Süd) von je 18 auf je 16 teilnehmende Mannschaften, womit pro Staffel fünf Absteiger in die Verbandsligen bzw. (in Sachsen und Thüringen) in die Landesligen vorgesehen waren. Vorerst letztmals wurde die bereits in vorhergehenden Saisons gültige Aufstiegsregelung mit zwei Relegationsspielen zwischen den beiden Staffelsiegern zur Ermittlung eines Aufsteigers in die Regionalliga angewendet. Ab der Folgesaison 2005/06 waren beide Staffelsieger aufstiegsberechtigt und die Amateurmannschaften der Profivereine mit dem Zusatz II statt Amateure geführt.

Staffel Nord 
Zu Saisonbeginn waren die Amateure von Energie Cottbus aus der Süd- in die Nord-Staffel umgruppiert worden. Aus der Berlin-Liga konnte sich der BFC Dynamo für die Oberliga qualifizieren. Aus der Brandenburg-Liga kam der Ludwigsfelder FC dazu und aus der Verbandsligen Mecklenburg-Vorpommern stieg der FC Anker Wismar auf.

Der Eisenhüttenstädter FC Stahl musste schon kurz nach Saisonstart Insolvenz beantragen, zog seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurück und stand damit als erster Absteiger fest. Die bis dahin ausgetragenen Spiele gegen diese Mannschaft wurden nachträglich annulliert.

Die Amateure von Hansa Rostock konnten sich mit acht Toren Vorsprung auf den punktgleichen SV Babelsberg 03 die Herbstmeisterschaft sichern. Auf den Abstiegsplätzen überwinterten neben dem insolventen Eisenhüttenstädter FC Stahl auch die Mannschaften des SV Lichtenberg 47, des FC Schönberg 95 und der TSG Neustrelitz mit je neun Punkten und der FV Motor Eberswalde mit zehn Punkten.

Zum Saisonende hatte Hansa Rostock seinen Vorsprung auf vier Punkte ausgebaut und wurde vor dem MSV Neuruppin Meister der Nordstaffel. Die Rostocker verzichteten jedoch auf den Aufstieg und so nahmen die Neuruppiner an den Relegationsspielen gegen den Meister der Südstaffel, den FC Carl Zeiss Jena teil.
Lichtenberg und Schönberg standen auch zum Ende der Saison auf Abstiegsplätzen, die sie schon seit Saisonbeginn eingenommen hatten. Dazu kamen die Reinickendorfer Füchse, die seit dem 24. Spieltag einen Abstiegsplatz belegten und der FSV Optik Rathenow, der schon einen Spieltag eher in die Abstiegsränge gerutscht war.

Die Amateure von Energie Cottbus wurden in der Folgesaison wieder in die Südstaffel zurück gruppiert.

Abschlusstabelle 

|-
| 1.
| style="text-align: left;" | Hansa Rostock Amateure
| 32
| 23
| 4
| 5
| 93:20
| +73
| 73
|- style="background-color: #ccccff;"
| 2.
| style="text-align: left;" | MSV Neuruppin
| 32
| 21
| 6
| 5
| 68:23
| +45
| 69
|-
| 3.
| style="text-align: left;" | SV Babelsberg 03
| 32
| 18
| 11
| 3
| 59:25
| +34
| 65
|-
| 4.
| style="text-align: left;" | Tennis Borussia Berlin
| 32
| 19
| 6
| 7
| 67:32
| +35
| 63
|-
| 5.
| style="text-align: left;" | SV Yeşilyurt Berlin
| 32
| 17
| 7
| 8
| 55:38
| +17
| 58
|-
| 6.
| style="text-align: left;" | BFC Dynamo (N)
| 32
| 15
| 11
| 6
| 46:28
| +18
| 56
|-
| 7.
| style="text-align: left;" | Energie Cottbus Amateure (U)
| 32 
| 16
| 5
| 11
| 60:45
| +15
| 53
|-
| 8. 
| style="text-align: left;" | Berliner AK 07 
| 32
| 16
| 3
| 13
| 49:44
| +5
| 51
|-
| 9.
| style="text-align: left;" | FV Motor Eberswalde
| 32
| 12
| 5
| 15
| 43:50
| −7
| 41
|-
| 10. 
| style="text-align: left;" | Ludwigsfelder FC (N)
| 32
| 11
| 6
| 15
| 53:58
| −5
| 39
|-
| 11. 
| style="text-align: left;" | Türkiyemspor Berlin
| 32
| 10
| 7
| 15
| 33:55
| −22
| 37
|-
| 12.
| style="text-align: left;" | FC Anker Wismar (N)
| 32
| 10
| 6
| 16
| 35:63
| −28
| 36
|-
| 13.
| style="text-align: left;" | TSG Neustrelitz
| 32
| 8
| 8
| 16
| 30:51
| −21
| 32
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 14.
| style="text-align: left;" | FSV Optik Rathenow
| 32
| 7
| 6
| 19
| 25:52
| −27
| 27
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 15.
| style="text-align: left;" | Reinickendorfer Füchse 
| 32
| 7
| 3
| 22
| 19:59
| −40
| 24
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 16.
| style="text-align: left;" | FC Schönberg 95
| 32
| 4
| 9
| 19
| 25:62
| −37
| 21
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 17.
| style="text-align: left;" | SV Lichtenberg 47
| 32
| 3
| 7
| 22
| 23:78
| −55
| 16
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 18.
| style="text-align: left;" | Eisenhüttenstädter FC Stahl 
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0:0
| ±0
| 0
|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel Süd 
Der FC Sachsen Leipzig kam zu Saisonbeginn als Regionalliga-Absteiger in die Oberliga. Als Meister der Landesliga Sachsen qualifizierte sich der FC Eilenburg für die Oberliga. Ebenso kamen aus der Verbandsliga Sachsen-Anhalt der SV Dessau 05 und aus der Landesliga Thüringen der ZFC Meuselwitz dazu.

Herbstmeister der Südstaffel wurde der FC Carl Zeiss Jena mit acht Punkten Vorsprung auf den VFC Plauen und zwölf Punkten vor dem ZFC Meuselwitz. Auf den Abstiegsrängen standen zur Halbzeit der Saison der FSV Zwickau mit elf Punkten, der BSV Eintracht Sondershausen und der FC Erfurt Nord mit dreizehn Punkten und der SV Dessau 05 und der FV Dresden 06 Laubegast mit je vierzehn Punkten.

Zum Saisonende hatte sich nicht viel geändert. Der FC Carl Zeiss Jena baute seinen Vorsprung auf die Plauener noch auf zwölf Punkte aus, wurde souverän Meister der Südstaffel und  trat in den Relegationsspielen gegen den Vizemeister der Nordstaffel, den MSV Neuruppin an. In den Abstiegsrängen änderte sich im Vergleich zur Winterpause lediglich die Reihenfolge der fünf Vereine, von denen in dieser Zeit nur Zwickau und Sondershausen an je zwei Spieltagen die Abstiegszone kurzzeitig verlassen hatten.

Abschlusstabelle 

|- style="background-color: #ccccff;"
| 1. 
| style="text-align: left;" | FC Carl Zeiss Jena
| 34
| 28
| 3
| 3
| 108:23
| +85
| 87
|-
| 2. 
| style="text-align: left;" | VFC Plauen (M)
| 34
| 23
| 6
| 5
| 76:30
| +46
| 75
|-
| 3. 
| style="text-align: left;" | FC Sachsen Leipzig (A)
| 34
| 18
| 9
| 7
| 52:31
| +21
| 63
|-
| 4. 
| style="text-align: left;" | Hallescher FC
| 34
| 17
| 9
| 8
| 70:38
| +32
| 60
|-
| 5. 
| style="text-align: left;" | 1. FC Magdeburg
| 34
| 18
| 4
| 12
| 59:33
| +26
| 58
|-
| 6. 
| style="text-align: left;" | ZFC Meuselwitz (N)
| 34
| 14
| 14
| 6
| 58:36
| +22
| 56
|-
| 7. 
| style="text-align: left;" | VfB Auerbach
| 34
| 15
| 4
| 15
| 54:65
| −11
| 49
|-
| 8. 
| style="text-align: left;" | VfB Pößneck
| 34
| 12
| 11
| 11
| 41:56
| −15
| 47
|-
| 9. 
| style="text-align: left;" | VfB Germania Halberstadt
| 34
| 12
| 10
| 12
| 51:50
| +1
| 46
|-
| 10. 
| style="text-align: left;" | SV 1919 Grimma
| 34
| 11
| 10
| 13
| 52:55
| −3
| 43
|-
| 11. 
| style="text-align: left;" | FC Oberlausitz Neugersdorf
| 34
| 12
| 6
| 16
| 49:58
| −9
| 42
|-
| 12. 
| style="text-align: left;" | FC Eilenburg (N)
| 34
| 12
| 5
| 17
| 42:52
| −10
| 41
|-
| 13. 
| style="text-align: left;" | FV Dresden-Nord
| 34
| 8
| 14
| 12
| 44:51
| −7
| 38
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 14. 
| style="text-align: left;" | FSV Zwickau
| 34
| 10
| 8
| 16
| 43:59
| −16
| 38
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 15. 
| style="text-align: left;" | SV Dessau 05 (N)
| 34
| 7
| 13
| 14
| 36:49
| −13
| 34
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 16. 
| style="text-align: left;" | BSV Eintracht Sondershausen
| 34
| 8
| 7
| 19
| 43:91
| −48
| 31
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 17. 
| style="text-align: left;" | FC Erfurt Nord
| 34
| 4
| 7
| 23
| 20:77
| −57
| 19
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 18. 
| style="text-align: left;" | FV Dresden 06 Laubegast
| 34
| 4
| 6
| 24
| 34:78
| −44
| 18
|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Aufstiegsspiele zur Regionalliga 
Die Relegationsspiele wurden aufgrund des Verzichts des Nord-Staffelsiegers Hansa Rostock Amateure zwischen dem Zweitplatzierten der Nord-Staffel MSV Neuruppin und dem Sieger der Süd-Staffel FC Carl Zeiss Jena ausgetragen. Jena gewann sowohl das Hinspiel in Neuruppin als auch das Rückspiel in Jena und stieg damit in die Regionalliga auf, aus der die Mannschaft 2005/06 den direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga erreichte. Neuruppin verblieb in der Oberliga Nordost, wurde 2005/06 nochmals Vize-Meister der Nord-Staffel und musste 2006/07 in die Verbandsliga absteigen.

|}

2004
Fußballsaison 2004/05